szewc – rzemieślnik
 szewc – gra
 szewc – błąd łamania tekstu